Duomo di San Michele Arcangelo – Candiana
 Duomo di San Michele Arcangelo – Mirano
 Duomo di San Michele Arcangelo – San Daniele del Friuli

Pagine correlate 
Chiesa di San Michele Arcangelo